Die Nordische Fußballmeisterschaft 1956–59 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 10. Juni 1956 und dem 18. Oktober 1959 statt. Ausrichter Norwegen lobte hierbei die Trophäe Eventyr og Lek (deutsch Abenteuer und Spiel) aus. Den Wettbewerb, welcher zum siebten Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum fünften Mal in Folge gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1956–59 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

195659
Fußballveranstaltung 1956
Fußballveranstaltung 1957
Fußballveranstaltung 1958
Fußballveranstaltung 1959
Fußball (Norwegen)